Blagojević peut désigner :
 Aleksandar Blagojević (né en 1993), joueur autrichien de volley-ball ;
 Dragiša Blagojević (né en 1966), joueur d'échecs monténégrin ;
 Jelena Blagojević (née en 1988), joueuse de volley-ball serbe ;
 Katarina Blagojević (1943-2021), joueuse d'échecs yougoslave ;
 Milan Blagojević (né en 1969), footballeur australien ;
 Miloš Blagojević (1930-2012), médiéviste et académicien serbe.